Сережино — название нескольких населённых пунктов:
 Сережино — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.
 Серёжино — деревня в Кингисеппском районе Ленинградской области.
 Сережино — село в Белинском районе Пензенской области.
 Серёжино — деревня в Андреапольском районе Тверской области.